Сомежа́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Лот і Гаронна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 550 км на південь від Парижа, 85 км на південний схід від Бордо, 50 км на захід від Ажена.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Сомежан на сайті французького Національного інституту географії
 Сомежан на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сомежан на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сомежан на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сомежан на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Лот і Гаронна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Лот і Гаронна